Il singolare del Countrywide Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mikael Pernfors era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Brad Gilbert.

Aaron Krickstein ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–2 Michael Chang.

Teste di serie

  Michael Chang (finale)
  Brad Gilbert (semifinali)
  Tim Mayotte (primo turno)
  Mats Wilander (primo turno)

 Aaron Krickstein (campione) 
 Kevin Curren (quarti di finale) 
 Christo van Rensburg (primo turno) 
 Mikael Pernfors (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1989